

Мухино — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Мухино — присілок, Красногорський район, Удмуртія